Le terme de paiement peut désigner :

Droit
En droit des obligations, le paiement est l'exécution d'une obligation. 
En droit des obligations, la dation en paiement est le fait de se libérer d'une dette par une prestation ou un bien différent de celui qui était initialement dû. 
En droit des sûretés québécois, la prise en paiement est un moyen d'exécuter une sûreté, qui consiste à prendre un bien en guise de paiement.

Économie
 La partie d'une opération d'achat constituant à verser effectivement une contribution monétaire en contrepartie du bien ou service acquis. Elle s'opère grâce à un moyen de paiement.

Dramaturgie
 Le paiement, qui est en dramaturgie la réapparition dans l'intrigue d'un élément de celle-ci déjà apparu plus tôt grâce à une préparation.

Patronyme
André Paiement (1950-1978) est un dramaturge, musicien et compositeur franco-ontarien.
Mahée Paiement (1976-) est une actrice québécoise, porte-parole et designer de sacs à main.

Homonymie de patronyme